Donja Velika je lahko:
 Donja Velika, Preseka (Hrvaška)
 Donja Velika, Sokolovac (Hrvaška)